Змеено́сец:
 Змееносец — большое экваториальное созвездие.
 Змееносец — редко используемый в астрологии тринадцатый знак зодиака.
 Змееносец 162225−240515 — пара двух лёгких коричневых карликов.